Keyesville  steht für:

 Keyesville (Kalifornien), Unincorporated Community im Kern County, Kalifornien, USA
 Keyesville (Wisconsin), Unincorporated Community im Richland County, Wisconsin, USA

Siehe auch:
 Keysville